A Nightmare on Elm Street (1984), een horrorfilm uit 1984
A Nightmare on Elm Street (2010), een remake van deze film uit 2010
A Nightmare on Elm Street (franchise), een mediafranchise die begon met de fim uit 1984.